Croton prunifolius est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton prunifolius, Airy Shaw, 1978 : Croton coccymelophyllus
 Croton prunifolius, Vahl, 1807 : Croton punctatus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton